Лев Михайлович Кузнецов (25 июля 1928 год, Чёрмоз, Пермская область — 18 марта 2006 год) — советский и российский нефтяник, генеральный директор ПО «Саратовнефтегаз» и «Союзнефтегазпереработка».

Биография 
Родился в г. Чёрмоз Пензенской области.

Окончил Молотовский нефтяной техникум (г. Пермь) и Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина (с красным дипломом), специальность — горный  по разработке нефтяных и газовых месторождений.
 
Работа:
 1952—1957 объединение «Татнефть»: старший инженер отдела НПУ «Альметьевнефть», главный инженер конторы газового хозяйства.
 1957—1959 главный инженер Миннибаевского ГПЗ,
 1959—1964 в отделе нефтяной и химической промышленности Татарского обкома КПСС.
 1964—1965 начальник треста «Татнефтегаз»,
 1965—1967 начальник НГДУ «Альметьевнефть».
 1967—1972 начальник ПО «Саратовнефтегаз»,
 1972 −1975 начальник Главного управления по переработке нефтяного газа Миннефтепрома СССР.
 1975—1978 генеральный директор ПО «Союзнефтегазпереработка».
 1978—1988 зам. зав. отделом тяжелой промышленности ЦК КПСС.
 1989—1990 председатель Научно-технического совета Миннефтепрома СССР,
 в 1990—1993 работал по контракту в Финляндии,
 1993—1998 советник генерального директора ОАО «РИТЭК».

Работая зам. зав. отделом ЦК КПСС, курировал нефтегазовую отрасль. Внес большой вклад в успех нефтяников, достигших в 1988 году рекордной выработки — 624,3 млн тонн.

Награды 
Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почёта» и Дружбы народов, медалями.

Память 
 Кузнецову посвящена книга: Буксина, Ольга "Лев Кузнецов: «Я отвечаю за каждый прожитый день». Издательство: М.: Нефть и Газ Переплет: твердый; 256 страниц; 2007 г. Тираж 1000 экз. ISBN 5-7246-0410-8
 5 августа 2008 года в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина состоялась юбилейная конференция, посвященная памяти Льва Кузнецова.

Источники 
 Состоялась конференция, посвящённая 80-летию выдающегося отечественного нефтяника Льва Михайлович Кузнецова
 Нефтяное хозяйство, 19, 2016
 К 80-летию со дня рождения Льва Михайловича Кузнецова

Нефтяники СССР
Нефтяники России
Родившиеся в Чёрмозе